Colburn puede hacer referencia a:

Colburn, lugar designado por el censo en el Estado de Indiana, Estados Unidos;
Colburn, pueblo en el condado de Adams, Wisconsin; Estados Unidos;
Colburn, pueblo del condado de Chippewa, Wisconsin, Estados Unidos;
Colburn (Yorkshire del Norte), Inglaterra
Henry Colburn (1784-1855), publicante británico;